Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier II, se dispute du 24 au .

Nadia Petrova remporte le simple dames. En finale, elle bat Patty Schnyder, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gisela Dulko et Květa Peschke.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Linz
Sport en Autriche en 2005
Tennis en octobre 2005